Overland (Missouri)
 Overland (automerk)
 Overland (bedrijf), een onderzoeks- en adviesbureau voor het landelijk gebied